Smocze opowieści () – seria telewizyjnych filmów animowanych dla dzieci.

Opis 
Amerykańska-Kanadyjska seria animowana dla najmłodszych realizowana od 1999 r., a wyprodukowana we współpracy The Canadian Broadcasting Corporation, Sesame Workshop, Sony Pictures Television i Decode Entertainment według pomysłu Cheryla Hassena, Rona Rodeckera i Stevena DeNurea. Bohaterowie to sześcioletnia Ela, jej brat Max  oraz trzy 
zaprzyjaźnione z dziećmi smoki z Krainy Smoków. W każdym odcinku prezentowane są dwie odrębne historyjki.

Wersja polska 
Wersja polska: Telewizja Polska Agencja Filmowa

Reżyseria: Dorota Kawęcka

Teksty piosenek: Wiesława Sujkowska

Wystąpili:
 Aleksandra Rojewska – Maks
 Beata Jankowska-Tzimas – Ela
 Beata Wyrąbkiewicz – Kati
 Józef Mika – Zack
 Monika Wierzbicka – Lizzie
 Marek Frąckowiak – Ord
 Artur Kaczmarski 
 Agnieszka Kunikowska
 Wojciech Machnicki
 Anna Apostolakis
i inni

Lektor: Krzysztof Mielańczuk

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1999
Seriale telewizyjne zakończone w 2005
Programy telewizji PBS
Programy telewizji CBC